Castello di Argirocastro, castello nel distretto di Argirocastro in Albania 
 Castello di Argirocastro, castello nella regione del Peloponneso in Grecia